Rakieta – konstrukcja lotnicza napędzana silnikiem rakietowym:
 Rakieta nośna – rakieta przeznaczona do wynoszenia ładunków w przestrzeń kosmiczną,
 Rakieta bojowa,
 Rakieta fotograficzna.
 Rakieta tenisowa – przyrząd do gry w tenisa.
 Rakieta do squasha – przyrząd do gry w squasha.
 Rakiety śnieżne – przyrząd do chodzenia po śniegu.
 „Rakieta” – nazwa pierwszej lokomotywy parowej George'a Stephensona.
 Rakieta – marka zegarków.